Zkratka SŽ může znamenat: 
 Správa železnic – dříve Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) – svou tiskovou zprávou ovšem zakázala nahrazovat název jakoukoliv zkratkou
 Slovenské železnice – slovenská železniční společnost za druhé světové války
 Slovenske železnice – slovinská železniční společnost
 Silnice Železnice, časopis vydávaný společností Konstrukce Media, s.r.o. v Ostravě, web silnice-zeleznice.cz
 starší žáci, starší žačky – sportovní kategorie
 Spolek žen v Žeranovicích
 Sdružení žen KDU-ČSL, stranická platforma KDU-ČSL založená roku 2004